Krzysztof Nowak – tekściarz, publicysta, reżyser
 Krzysztof Nowak – dziennikarz, dyrektor TVP2, z wykształcenia historyk
 Krzysztof Nowak – matematyk
 Krzysztof Nowak – polski piłkarz
 Krzysztof Nowak-Tyszowiecki (Krzysztof Nowak) – polski reżyser filmowy
 Krzysztof Nowak – polski historyk
 Krzysztof Nowak (1953) – polski profesor nauk biologicznych